

Anno 
 571 o 571 a.C.

Codici 
 571  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cavriana, in provincia di Mantova

Matematica 
 571 – numero